Južni sokol je lahko: 
 Južni sokol - ujeda iz družine sokolov
 Južni sokol (društvo) - slovensko telovadno društvo ustanovljeno leta 1863